Z-P140 — найменший твердотілий накопичувач у світі (2007 року), його випустила корпорація Intel. Z-P140 важить заледве більше половини грама. Його розміри рівні 12х18х1,39 мм й не перевищують розмірів одноцентової монети.

Технологія твердотілих накопичувачів розвивається, але поки їхня місткість поступається місткості жорстких дисків.

Посилання 
 Intel Introduces Ultra-Small Solid-State Drive for Handheld Devices 
 Intel Z-P140 PATA — ємний і маленький SSD-накопичувач 

Апаратне забезпечення